Скрытые уравнения поля (HFE, анг. Hidden Field Equations) — разновидность криптографической системы с открытым ключом, которая является частью многомерной криптографии. Также известна как односторонняя функция с потайным входом HFE. Данная система является обобщением системы Матцумото-Имаи и впервые была представлена Жаком Патарином в 1996 году на конференции Eurocrypt.

Система скрытых уравнений поля основана на многочленах над конечными полями  разного размера, чтобы замаскировать связь между закрытым ключом и открытым ключом.

HFE на самом деле является семейством, которое состоит из основных HFE и комбинаций версий HFE. Семейство криптосистем HFE основано на трудности поиска решений системы многомерных квадратных уравнений (так называемой задаче MQ), поскольку она использует частные аффинные преобразования, чтобы скрыть расширение поля и частные полиномы. Скрытые уравнения поля также использовались для построения схем цифровой подписи, таких как Quartz and Sflash.

Основная идея

Функция  
 Пусть  — конечное поле размерности  с характеристикой (обычно, но не обязательно ).
 Пусть  — расширение  степени .
 Пусть ,  и  — элементы .
 Пусть ,  и  — целые.
 Наконец, пусть  — функция такая, что:
Тогда  является многочленом от .

Пусть теперь  будет базисом . Тогда выражение  в базисе  :

где  —  многочленов от  переменных степени 2.

Это верно, так как для любого целого ,  является линейной функцией . Многочлены   могут быть найдены путем выбора «представления» . Такое «представление» обычно задается выбором неприводимого многочлена  степени  над , поэтому мы можем задать  с помощью . В этом случае возможно найти многочлены .

Инверсия  
Следует заметить, что  не всегда является перестановкой  . Однако основой алгоритма HFE является следующая теорема.

Теорема: Пусть  — конечное поле, причем  с  и  «не слишком большими» (например,  и ). Пусть  — заданный многочлен от  над полем  со степенью  «не слишком большой» (например, ). Пусть  — элемент поля . Тогда всегда (на компьютере) можно найти все корни уравнения .

Шифрование

Представление сообщения  
В поле  количество публичных элементов .

Каждое сообщение  представлено значением , где  — строка из  элементов поля . Таким образом, если , то каждое сообщение представлено  битами. Более того, иногда предполагается, что в представление  сообщений была помещена некоторая избыточность .

Шифрование

Cекретная часть 
 Расширение  поля  степени .
 Функция :, которая была описана выше, с «не слишком большой» степенью .
 Два аффинных преобразования  и :

Публичная часть 
 Поле  c  элементами и длина .
  многочленов  размерности  над полем .
 Способ добавления избыточности  в сообщениях (то есть способ получения  из ).
Основная идея построения семейства систем скрытых уравнений поля в качестве многомерной криптосистемы заключается в построении секретного ключа, начиная с полинома  с одним неизвестным  над некоторым конечным полем . Этот полином может быть инвертирован над , то есть может быть найдено любое решение уравнения , если оно существует. Преобразование секрета, также как и расшифровка или/и подпись, основано на этой инверсии. 

Как было сказано выше,  можно идентифицировать системой  уравнений , используя фиксированный базис. Для того чтобы построить криптосистему, полином  должен быть преобразован таким образом, чтобы публичная информация скрывала первоначальную структуру и предотвращала инверсию. Это достигается рассмотрением конечных полей  в качестве векторного пространства над  и выбором двух линейных аффинных преобразований  и . Триплет  формирует приватный ключ. Приватный полином  определён на . Публичным ключом является полином .

Расширения HFE 
Скрытые уравнения поля имеют четыре основных модификации: +, -, v и f, и их можно комбинировать по-разному. Основной принцип заключается в следующем:
 Модификация «+» состоит из линейного комбинирования публичных уравнений с некоторыми случайными уравнениями.
 Модификация «-» появился благодаря Ади-Шамиру и удаляет избыточность «» из публичных уравнений.
 Модификация «f» состоит из фиксации некоторых входных переменных  открытого ключа.
 Модификация «v» определяется как сложная конструкция, такая что обратная функция может быть найдена только в том случае, если некоторые v переменных фиксированы. Эта идея принадлежит Жаку Патарину.

Атаки на криптосистемы HFE 
Две самые известные атаки на систему скрытых уравнений поля:
 Получение закрытого ключа (Шамир-Кипнис): ключевым моментом этой атаки является восстановление закрытого ключа как разреженных одномерных многочленов над полем расширений . Атака работает только для базовой системы скрытых уравнений поля и не работает для всех её вариаций.
 Атака, основанная на алгоритме Грёбнера (разработана Жаном-Чарльзом Фужером): идея атаки заключается в использовании быстрого алгоритма для вычисления базиса Грёбнера системы полиномиальных уравнений. Фужер взломал HFE в рамках the HFE Challenge 1 за 96 часов в 2002 году. В 2003 году Фужер вместе с Жу работали над безопасностью HFE.

Примечания

Ссылки 

Криптография
Криптография с открытым ключом